Pathak ist der Familienname folgender Personen:

 Gopal Swarup Pathak (1896–1982), indischer Politiker und Vizepräsident
 Parag Pathak (* 1980), US-amerikanischer Ökonom
 Raghunandan Swarup Pathak (1924–2007), indischer Richter, Präsident des Obersten Gerichtshofs Indiens (1986–1989)

Siehe auch:
 Patak